Крупецкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Крупецкая волость (Дубенский уезд) — в составе Волынской губернии, Дубенский уезд
 Крупецкая волость (Путивльский уезд) — в составе Курской губернии, Путивльский уезд
 Крупецкая волость (Севский уезд) — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии